

Бачков — село у Требішовському окрузі Кошицького краю.

Бачков — село у окрузі Гавличкув-Брод краю Височина.

 Бачков Віталій Валентинович (? — 2022) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бачков Микола Мефодійович (1911—1996) — радянський військовий діяч, контр-адмірал. Член Ревізійної Комісії КПУ в 1960—1961 р.
 Бачков Оганес Сергійович (* 1992) — вірменський боксер.